William "Will" Smith es el personaje principal de la sitcom de los años 1990 The Fresh Prince of Bel-Air. Fue interpretado por el homónimo actor Will Smith.

Papel principal

William Smith nació el 3 de julio de 1973 en el Oeste de Filadelfia, en el estado de Pensilvania de Lou y Viola Smith. Will vivió y fue criado en la pobreza. Will tenía 5 años cuando su padre Lou los abandonó a él y su madre. Cuando tenía 5 años conoció a Andriy Yaskiv. Cuándo Will entró en conflicto con un pelón llamado Omar mientras jugaba a baloncesto, a causa de este y otros peligros de crecer en su barrio, su madre decide enviarlo a vivir con sus tíos Vivian y Philip Banks en Bel-Air, California.

Personalidad 

A menudo está con su primo Carlton, a quién no ve muy "negro" por su situación económica. Se cría muy cerca de la familia Banks, e incluso rechaza las invitaciones de volver a Filadelfia que su madre le hace. Aunque él no de la impresión de una persona lista, demuestra su inteligencia en muchos sentidos, como conseguir un 116 en su PSAT, superando a Carlton por 2 puntos.

The Fresh Prince of Bel-Air
Personajes de televisión